Ludwik Kowalski (1885–1943) – polski hydrogeolog, geolog i geochemik.
 Ludwik Kowalski (ur. 1931) – polsko-amerykański fizyk jądrowy, pisarz i nauczyciel akademicki.